Падуреа има више значења:

 Падуреа (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Падуреа (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији